INSAT est un sigle qui peut signifier :
 Institut national des sciences appliquées de Toulouse en France,
 Institut national des sciences appliquées et de technologie en Tunisie,
 Indian National Satellite System en Inde,